Ella in Berlin: Mack the Knife () — концертный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный во время её выступления в Берлине 13 февраля 1960 года и выпущенный на лейбле Verve Records под номером MG VS-64041. В 1993 году Verve перевыпустили запись в формате CD под номером Verve 314 519 564-2.

Данная запись примечательна тем, что является одной из наиболее успешных работ Фицджеральд. Во время исполнения песни «Mack the Knife» певица забыла слова, но настолько хорошо сымпровизировала, что в итоге получила две премии «Грэмми» в номинациях «Лучшее женское вокальное исполнение (сингл)» и «Лучшее женское вокальное исполнение (альбом)». Хрестоматийной в истории джаза стала 6-минутная импровизация на песню «How high the moon», в которую Фицджеральд искусно вплела цитаты из двадцати различных джазовых стандартов.

В 1999 году Ella in Berlin: Mack the Knife был введён в Зал славы «Грэмми».

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Пол Смит — фортепиано.
 Джим Холл — гитара.
 Уилфред Мидлбрукс — контрабас.
 Гас Джонсон — барабаны.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 1960 года
Альбомы Verve Records